Termin MOCA ima više značenja.

 Molibdenum kofaktor citidililtransferaza, enzim
 Dock3, MOCA protein